Кру́пская — женская форма фамилии , также топоним.

Носительницы фамилии 
 Крупская, Анна Михайловна (1924—1994) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда (1966).
 Крупская, Беата — польская писательница для детей и молодёжи, сценаристка и автор диалогов в сериалах.
 Крупская Виктория Васильевна — член Белорусского союза художников.
 Крупская, Дина Валерьевна (род. 1966) — российская поэтесса, переводчик, детский писатель.
 Крупская, Людмила Тимофеевна — доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института горного дела РАН.
 Крупская, Надежда Константиновна (1869—1939) — российская революционерка, советский государственный, партийный, общественный и культурный деятель, супруга В. И. Ленина.
 Крупская, Наталья Павловна (род. 1972) — российская пловчиха
 Крупская, Полина Валентиновна (1986) — российская самбистка.

Двойные фамилии 
 Крупская-Тышкевич, Беата (род. 1970) — польская баскетболистка.

Топоним 
 Крупская — станица в Выселковском районе Краснодарского края.
 Крупская — железнодорожная станция в Минусинском районе Красноярского края.

См. также 
 Фабрика имени Крупской
 Крупское
 Крупской

Примечания 

